Кислое — многозначный топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Кислое — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Кислое — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Кислое — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Кислое — деревня в Ишимском районе Тюменской области.

Украина 
 Кислое — село в Змиёвском районе Харьковской области.

Озёра 
Мурманская область
 Кислое — озеро в муниципальном округе Апатиты.

Псковская область
 Кислое — озеро в Горицкой и Переслегинской волостях Великолукского района.
 Кислое — озеро в Новосокольническом районе.
 Кислое — озеро в Пушкиногорском районе.

Другое 
 Кислое — один из основных вкусов (вкусовых ощущений)